Pitch (englisch: to pitch = werfen, neigen, stimmen; pitch = Tonhöhe, Neigungswinkel) bezeichnet:

 beim Sport:
 im Baseball einen Wurf, siehe Pitcher
 im Cricket einen Teil des Spielfelds, siehe Pitch (Cricket)
 im Golf einen Schlag, siehe  Golfschlag (Pitch)
  in der Geometrie:
 die Ganghöhe einer Helix
 einen Orientierungswinkel im Raum, siehe Roll-Nick-Gier-Winkel
 oder Pitchfaktor bezeichnet in der Computertomographie das Verhältnis von Tischvorschub zu Strahlkollimierung
 in der Luftfahrttechnik und bei Windkraftanlagen den Anstellwinkel der Propeller- oder Rotorblätter, siehe Pitch (Aerodynamik)
 in der Elektronik den Mitte-Mitte-Abstand von Bauteilanschlüssen, siehe Pitch (Elektronik)
 in der Musik eine Tonhöhenänderung;
 beim DJing das Verändern der Geschwindigkeit eines Musikstücks, einhergehend mit einer Tonhöhenänderung
 in der Werbebranche einen Wettbewerb von Agenturen um einen Werbeetat, siehe Agenturpitch
 in der Wirtschaft ein Verkaufsgespräch
 Pitch (Filmproduktion), kurze verbale (und manchmal visuelle) Präsentation einer Idee für einen Film oder eine Fernsehserie
 in der Petrochemie ein Produkt einer sogenannten Entasphaltierung
 im Film- und Literaturbetrieb die Zusammenfassung des Ausgangspunkts, des Konflikts und der Lösung eines Films, Drehbuchs oder Romans in meist einem Satz, siehe Log Line
 in der Auftragsplanung ein Zeitabstand, in dem Aufträge mit bestimmten Mengen in der Produktion eingelastet werden (Heijunkaboard oder Kanbankarte)
 eine US-amerikanische Fernsehserie aus dem Jahr 2016, siehe Pitch (Fernsehserie)

Pitch ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Pitch (1925–2015), britischer Harmonikaspieler

Siehe auch:
 Pitchen
 Pich
 Pitsch